Вітре́-ан-Бос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Орлеана, 21 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 117 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 349,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вітре-ан-Бос на сайті французького Національного інституту географії
 Вітре-ан-Бос на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вітре-ан-Бос на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вітре-ан-Бос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вітре-ан-Бос на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар